Nils Hellsten (schermer) (1886-1962), Zweeds schermer
 Nils Hellsten (turner) (1885-1933), Zweeds turner